

Масловиці — гміна в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Масловиці — село в гміні Масловиці Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Масловиці — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Масловиці — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства